Cieki w Polsce
 Sroczka – potok, dopływ Dramy
 Sroczka – struga, dopływ Bełdówki

Przypisy